Мендзылесе (польск. Międzylesie) — многозначный термин.

 Мендзылесе — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Клодзский повят. 
 Мендзылесе — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Клодзский повят, Нижнесилезское воеводство. 
 Мендзылесе — товарно-пассажирская станция на польско-чешской границе.